Eriopezia — рід грибів родини Arachnopezizaceae. Назва вперше опублікована 1892 року.

Класифікація 
До роду Eriopezia відносять 37 видів:

Примітки

Джерела 
 Rehm, H. 1892. Rabenhorst's Kryptogamen-Flora, Pilze — Ascomyceten. 1(3):609-720 — P. 695.

Роди грибів
Леоциоміцети